Der BRD Arad Challenger 2012 war ein Tennisturnier, das vom 3. bis 8. Juli 2012 in Arad stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2012 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 140 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 140 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 136 kB)

ATP Challenger Tour 2012
Tennisturnier in Arad (Rumänien)